Мейстарадейлдин 1959 () — 17-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1959
Фарерские острова
1959 год на Фарерских островах